Тикара Танабэ (, ) — японский борец вольного стиля, призёр Азиатских и Восточноазиатских игр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в легчайшей (до 54 кг) и полулёгкой (до 55 кг) весовых категориях. Серебряный (1997) и бронзовый (2001) призёр Восточноазиатских игр. Серебряный призёр летних Азиатских игр 2002 года в Пусане.

На летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Танабэ занял 10-е место.

На следующей Олимпиаде в Атланте Танабэ победил азербайджанца Намика Абдуллаева, индуса Йогешвара Дутта и стал первым в своей подгруппе. В финальной серии японец победил южнокорейца , но уступил американцу Стивену Абасу. В утешительной схватке Танабэ победил представителя Греции Амирана Карданова и завоевал олимпийскую бронзу.

Ссылки 
 
 

Борцы Японии
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы легчайшего веса
Борцы полулёгкого веса